

Botanique 

 La Bignone est une espèce de lianes grimpantes de la famille des Bignoniacées. C'est le nom commun de Campsis radicans. Son nom est dû au botaniste Tournefort qui a nommé en 1694 le genre Bignonia en l'honneur de son ami Jean-Paul Bignon.

Personnalités 

 Reynaldo Bignone (1928-2018) est un militaire argentin et ancien président de la junte.

Toponymie 

 Le mont Bignone est un mont italien situé en Ligurie.

Notes et références